Ковалентний радіус у хімії — це половина відстані між ядрами атомів елементу, що утворюють ковалентний зв'язок.

Таблиця ковалентних радіусів 
Значення у наведеній нижче таблиці ґрунтуються на статистичному аналізі більш ніж 228,000 експериментально відомих довжин ковалентних зв'язків, узятих із Кембриджської кристалографічної бази даних 

Інший підхід базується на самоузгодженому припасуванні ковалентних радіусів на основі меншого набору молекул. Це було зроблено окремо для однократних (r1),
подвійних (r1),
і потрійних (r3) зв'язків
окрім надважких елементів. У наведеній нижче таблиці, що було отримано в результаті цього підходу, використані як експериментальні, так і обчислювальні дані. Такий самий самоузгоджений підхід було використано для відповідних тетраедричних ковалентних радіусів для 30 елементів у 48 кристалах із точністю вище 1 пікометра.

Примітки

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Кристалохімія
Хімічні зв'язки